Вейк-ан-Зее 2009 — 71-й международный шахматный турнир, который проходил с 16 января по 1 февраля 2009 года.

 Категория: 19-я (средний рейтинг: 2716)

Регламент 
Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода. 
Делёж первого места: Если несколько участников набирают одинаковое количество очков, то места присуждаются по следующим критериям: 
 Результат личной встречи
 Коэффициент Бергера
 Количество чёрного цвета
 Drawing

Денежные призы будут разделены.

Участники турнира 

¹) рейтинги даны на январь 2009 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 Вейк-ан-Зее 2009 на сайте ChessPro.ru

 

Январь 2009 года
Февраль 2009 года
2009 год в шахматах